Мораес; Морайс; Мораэс ()

  — бразильский астроном и математик.
 Мораес, Бруно (род. 1984) — бразильский профессиональный футболист.
 Мораес, Валдир Жоакин де (1931—2020) — бразильский футболист.
 Морайс, Винисиус ди (1913—1980) — бразильский поэт и автор-исполнитель, драматург, дипломат.
 Мораес, Генриетта (1931—1999) — британская натурщица и мемуарист.
  — португальский романист; прославился рыцарским романом  (1641-43).
 Жуниор Мораес (род. 1987) — бразильский футболист, нападающий украинского клуба Шахтёр.
 Мораес Жуниор, Жилберто (род. 1993) — бразильский футболист, защитник португальского клуба Бенфика.

 Де Мораес (лунный кратер) — лунный кратер, названный в честь Абраана де Мораеса.

См. также

Примечания